Waipapa bezeichnet in Neuseeland:
 einen Ort in der Region Northland, siehe Waipapa (Northland)
 einen Ort in der Region Waikato, siehe Waipapa (Waikato)
 einen Ort in der Region Marlborough, siehe Waipapa Bay

Flüsse gleichen Namens:
 siehe Waipapa River